

Миси — село, Ріпкинський район, Чернігівська область

Миси — присілок, Кезький район, Удмуртія